Finanziamento pubblico ai partiti#L'abolizione per decreto-legge, poi convertito con la l. 13/2014.
Cinque per mille#Finanziamento alle associazioni culturali (due per mille)